Peine kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Landkreis Peine, Niedersachsen, 
 Peine, kommun, Niedersachsen,